

Botanica 
 COM – clade di angiosperme comprendente gli ordini Celastrales, Oxalidales e Malpighiales.

Geografia 
 Com – municipio del distretto di Lautém (Timor Est)

Sigle 
 Centro Operativo Misto – suddivisione intercomunale del coordinamento dei gruppi di protezione civile
 Collectivité d'outre-mer – collettività d'oltremare, divisione amministrativa della Francia
 Component Object Model – modello ad oggetti per componenti, piattaforma di Microsoft

Astronomia 
Com – abbreviazione della costellazione della Chioma di Berenice

Codici 
COM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coleman, Texas (Stati Uniti d'America)
 COM – codice identificativo del VOR/DME di Comiso, radioassistenza per la navigazione aerea
com – codice ISO 639-3 della lingua comanche
COM – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Comore

Informatica 
.com – dominio di primo livello generico

Riviste 
 COM – rivista giapponese di manga creata da Osamu Tezuka

Altro 

COM – in elettronica è l'abbreviazione di "Common", definito nei datasheet e negli schemi elettrici come potenziale di riferimento comune e a cui si assegna il valore di zero volt